Сестринско е село в Южна България. То се намира в община Кърджали, област Кърджали.

География 
Село Сестринско се намира в планински район.

Външни препратки 
 Снимки на село Сестринско на AsarBG.info

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Кърджали